Tomioka bezeichnet:
eine Stadt in der Präfektur Fukushima: Tomioka (Fukushima)
eine Stadt in der Präfektur Gunma: Tomioka (Gunma)
eine Stadt in der Präfektur Kumamoto: Tomioka (Kumamoto) (heute: Reihoku (Kumamoto))
eine Stadt in der Präfektur Tokushima: Tomioka (Tokushima) (heute: Anan)
ein Lehen mit Sitz in Tomioka, Kumamoto: Tomioka (Han)
die japanische Firma Tomioka Kogaku Kikai Seizo Sho

Tomioka ist der Familienname von:

 Soichiro Tomioka (1922–1994), japanischer Maler
 Taeko Tomioka (* 1935), japanische Dichterin, Schriftstellerin und Kritikerin
 Tomioka Tessai (1836–1924), japanischer Maler